Krištof je lahko:
 Krištof, moško osebno ime
 Krištof, priimek več znanih ljudi
Krištof - ilegalno ime Edvarda Kardelja